Stadtfelde ist der deutsche Name zweier Orte in Polen und in Russland:
 in der polnischen Woiwodschaft Pommern:
 Cisy (Malbork) (bis 1945 Stadtfelde, Landkreis Großes Werder, Danzig-Westpreußen); siehe: Malbork (Landgemeinde)
 in der russischen Oblast Kaliningrad:
 Petrowskoje (Kaliningrad, Nesterow) (1938–1946 Stadtfelde, Kreis Ebenrode, Ostpreußen)

Siehe auch:
 Stadtfeld